Bernsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Bernsmann (* 1947), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Leo Bernsmann (* 2004), deutscher Volleyballspieler